Okręty US Navy o nazwie USS „Ono”

 Pierwszy USS „Ono” (SP-128) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Ono” (SS-357) miał być okrętem podwodnym, ale kontrakt na jego budowę został anulowany w 1944 roku.

Ono